Ormes puede referirse a: 

 Ormes, comuna francesa situada en Aube.
 Ormes, comuna francesa situada en Eure.
 Ormes, comuna francesa situada en Loiret.
 Ormes, comuna francesa situada en Marne.
 Ormes, antigua comuna francesa de Meurthe-et-Moselle, actualmente integrada en Ormes-et-Ville.
 Ormes, comuna francesa situada en Saona y Loira.